Starrkärr kan syfta på:

Starrkärrs socken – en socken i Västergötland ingick i Ale härad
Starrkärrs landskommun – en tidigare kommun i dåvarande Älvsborgs län
Starrkärrs församling – var en församling i Göteborgs stift
Starrkärrs kyrka –  en kyrkobyggnad i Starrkärrs socken
Starrkärr – en småort i Starrkärrs socken
Starrkärr-Kilanda församling – en församling i Göta Älvdalens kontrakt i Göteborgs stift
Starrkärr och Näs – en tätort i Stenungsunds kommun, Bohuslän